Глініс Коулс (, нар. 20 лютого 1954), після заміжжя Глініс Коулс-Бонд, — колишня англійська професійна тенісистка, чвертьфіналістка всіх турнірів Великого шолома в парному розряді.
Завершила кар'єру 1988 року.

Фінали WTA

Парний розряд (1 поразка)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Mixed doubles

Примітки

Посилання 
 
 
 

Народились 1954
Британські тенісистки